prompt-service.ro
prompt-service.ro este o companie din Romania, deținută de S.C. Prompt Service Clima S.R.L., care oferă servicii și produse din domeniul încălzire, aer condiționat, ventilație, sanitare, electrice, scule și unelte.

Istoric companie

Compania Prompt Service Clima și-a început activitatea în anul 1994 într-un mic apartament din Piața Amzei din București, având ca activitate principală vânzare și servicii în domeniul aer condiționat.

În anul 2013 și-a început activitatea în domeniul online prin site-ul www.prompt-service.ro. Se oferea produse din toate domeniile HVAC: instalații termice, climatizare, sanitare, ventilație și electrice, dar și servicii de montaj, mentenanță, service.

În aprilie 2016 devine partener eMAG Marketplace, urmând ca în scurt tip să fie promovat Top Seller. Este al 2-lea vânzător din domeniul instalațiilor ce activează pe platformă.

În noiembrie 2021 se deschide al 2-lea magazin, în Câmpina, Prahova.

Note